Садыхов () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Садыхов, Аждар Тарверди оглы (1924—?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1951).
 Садыхов, Алиовсад Ширали оглы (1906—1970) — азербайджанский советский оперный певец.
 Садыхов, Вагиф Ага-Али оглы (род. 1959) — советский футболист, азербайджанский футбольный тренер.
 Садыхов, Зейналабдин-бек (1884 — ?) — российский военный деятель, штабс-ротмистр, Георгиевский кавалер.
 Садыхов, Камиль Исмаил оглы (1927—2016) — азербайджанский химик, доктор технических наук.
 Садыхов, Мешади Эйюб (1866—1909) — азербайджанский поэт XIX века.
 Садыхов, Мирза Гусейн оглы (1896—1970) — азербайджанский советский учёный-селекционер.
 Садыхов, Мисреддин Аллахверди оглы (род. 1952) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.
 Садыхов, Рагим Фуадович (род. 1996) — российский и азербайджанский футболист.
 Садыхов, Рауф Хосровович (1944—2015) — советский и белорусский ученый в области вычислительной техники и информатики.
 Садыхов, Рашад Фархад оглы (род. 1982) — азербайджанский футболист.
 Садыхов, Чингиз Гаджи оглы (1929—2017) — азербайджанский пианист.
 Садыхов, Юсиф Мадат оглы (1918—1971) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.

Женская форма фамилии

См. также